Rogoznica peut désigner :
 Rogoznica, un village de Croatie ;
 , plusieurs villages polonais.